Coelocaryon är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Coelocaryon ingår i familjen Myristicaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Magnoliaordningen
Coelocaryon